Jean Pain peut faire référence à : 
 Jean Pain (1891-1943), journaliste et résistant grenoblois, médaille de la Résistance, 
 Jean Pain (1928-1981), inventeur, chevalier du Mérite agricole